

Влака — населений пункт в Герцеговинсько-Неретванському кантоні у складі громади Равно.

Влака — населений пункт в Сплітсько-Далматинській жупанії у складі громади Вргорац.
 Влака — в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Сливно.
 Влака — острів в Адріатичному морі.
 Бук-Влака — в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі міста Опузен.